Serres kan syfta på:
 Dimos Serres – en kommun i Grekland
 Serres – en stad i norra Grekland, se Serrai
 Serres, Aude – en kommun i departementet Aude i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike
 Serres, Hautes-Alpes – en kommun i departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
 Serres, Meurthe-et-Moselle – en kommun i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Lorraine i nordöstra Frankrike